Сюзанна Тереза «Сьюзи» Макконнелл-Серио (; род. 29 июля 1966 года в Питтсбурге, Пенсильвания, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Она была выбрана на драфта ВНБА 1998 года во втором раунде под 16-м номером клубом «Кливленд Рокерс». Играла в амплуа разыгрывающего защитника. Спустя три года после окончания университета возглавила тренерский штаб школьной команды «Окленд Католик Иглс». В последнее время являлась главным тренером студенческой команды «Питтсбург Пантерс».

Ранние годы 
Сьюзи Макконнелл родилась 29 июля 1966 года в городе Питтсбург (штат Пенсильвания), у неё есть два брата, Том и Тим, и две сестры, Кэти и Морин, к тому же у неё есть племянник, Ти Джей Макконнелл, сын Тима, действующий игрок НБА, защищающий цвета команды «Филадельфия-76», а училась она там же в католической школе Сетон-Ла-Салль, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Олимпийская статистика на сайте Sports-reference.com 
 Тренерская карьера в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Профайл ассистента главного тренера на сайте goduquesne.com
 Профайл главного тренера команды «Миннесота Линкс» на сайте WNBA.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы мира по баскетболу
Игроки «Кливленд Рокерс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Миннесота Линкс»